Municipio de St. George puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. George (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de St. George (condado de Benton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Benton.